

Patronyme 
 Gerry Schum (1938-1973), cadreur et artiste plasticien allemand.

Abréviation 
 K.Schum., abréviation en botanique.

Voir aussi 
 SchUM.